Пру́жність наси́чення в метеорології — пружність водяної пари, максимально можлива при даній температурі. Вона тим більша, чим вища температура повітря. Після досягнення пружності насичення починається конденсація водяної пари. Над переохолодженою водою пружність насичення більша, ніж над льодом при тих же температурах; над опуклою водяною поверхнею більша, а над увігнутою менша, ніж над плоскою. Пружність насичення при температурі 30°С не перевищує 42,4 мбар, при температурі 0°С — 6,1 мбар, а при — 20°С дорівнює 1,27 мбар над водою і 1,03 мбар над льодом (1 мбар = 10² н / м³).

Див. також  
 Вологість повітря
 Вапориметр

Тиск насиченої водяної пари

Джерела 
Большая Советская Энциклопедия (рос.)

Фізичні властивості
Метеорологія